Поноры () — село в Талалаевском районе Черниговской области Украины. Население — 421 человек. Занимает площадь 1,602 км².

Код КОАТУУ: 7425382701. Почтовый индекс: 17221. Телефонный код: +380 4634.

Власть 
Орган местного самоуправления — Поноровский сельский совет. Почтовый адрес: 17221, Черниговская обл., Талалаевский р-н, с. Поноры, ул. Октябрьская, 17.

История 
В ХІХ веке село Поноры было в составе Красноколядинской волости Конотопского уезда Черниговской губернии. В селе была Вознесенская церковь. Священнослужители Вознесенской церкви:
 1798—1805 — священник Иосиф Акимович Андриевский
 1891—1898 — священник Петр Сахновский

Примечания

Ссылки 
 Историческая информация о селе Поноры

Населённые пункты Талалаевского района